Batalla de Tal Afar, ofensiva de Tal Afar o caída de Tal Afar puede referirse a los siguientes artículos:
 Batalla de Tal Afar (2005), durante la Guerra de Irak.
 Caída de Tal Afar (2014), durante la Guerra Civil Iraquí.
 Ofensiva de Tal Afar (2017), durante la Guerra Civil Iraquí.